Franciaország
Saulnières, település Eure-et-Loir megyében
Saulnières, település Ille-et-Vilaine megyében